Рьян — коммуна во Франции, департамент Вар
 Рьян — коммуна во Франции, департамент Шер